Il singolare del torneo di tennis Ponte Vedra Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Vince Spadea che ha battuto in finale Kevin Ullyett 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Vince Spadea (Campione)
 Sébastien Lareau (quarti di finale)
 Roger Smith (primo turno)
 Michael Joyce (semifinali)

 Daniel Nestor (quarti di finale)
 DefaultDavid Witt (semifinali)
 Thierry Guardiola (secondo turno)
 David Nainkin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ponte Vedra Challenger 1994